Moschea di Sokollu Mehmed Pascià – moschea di Büyükçekmece, in Turchia
Moschea di Sokollu Mehmed Pascià – moschea di Istanbul, in Turchia
Moschea di Sokollu Mehmed Pascià – moschea di Lüleburgaz, in Turchia